Николай Сидоренко:
 Сидоренко, Николай Семёнович (1923—1996) — советский тренер по хоккею с шайбой.
 Сидоренко, Николай Яковлевич (род. 1947) — советник Президента Украины, председатель Донецкой областной организации.